Killer at Large – film del 1936 diretto da David Selman
Killer at Large – film del 1947 diretto da William Beaudine
Killer at Large – film del 2008 diretto da Steven Greenstreet